hrabstwo Iowa (ang. Iowa County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Iowa (ang. Iowa County) w USA, w stanie Wisconsin